Ку́османен () — финская фамилия. Известные носители:
 Куосманен, Матти (род. 1995) - финский борец греко-римского стиля.
 Куосманен, Пааво (род. 1975) — финский кёрлингист и тренер.
 Куосманен, Сакари (род. 1956) — финский певец, актёр.
 Куосманен, Юхо (род. 1979) — финский кинорежиссёр.